Biston atra är en fjärilsart som beskrevs av Jan Frederik Gronovius 1764. Biston atra ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
atra